Leon II – cesarz wschodniorzymski (473–474)
 Leon II – papież (682–683)
 Leon II – król Abchazji (767/768–811/812)
 Leon II – król Armenii (1187–1219)